Hondecoeter o De Hondecoeter è un cognome olandese. Può riferirsi a:

 Famiglia Hondecoeter, famiglia di artisti olandesi:
 Gijsbert d'Hondecoeter, pittore del XVII secolo, figlio di Gillis, 
 Gillis d'Hondecoeter, pittore del XVII secolo
 Melchior d'Hondecoeter, pittore del XVII secolo, figlio di Gijsbert